LSV steht für:
 Ladesäulenverordnung
 Landesschülervertretung
 Landessportverband
 Landessportverband Baden-Württemberg, Dachorganisation der Sportselbstverwaltung in Baden-Württemberg
 Landessportverband Schleswig-Holstein
 Land schafft Verbindung, mehrere Vereine als Interessenvertretung der deutschen Landwirte
 Landwirtschaftliche Sozialversicherung (1885) bis Ende 2012
 Lärmschutzverordnung
 Laser surface velocimeter, berührungsloses optisches Messgerät
 Lastschriftverfahren, siehe Lastschrift
 Leistungsschnittstellenvereinbarung, eine Liefervereinbarung im Bereich der Automobiltechnik
 Liechtensteinischer Skiverband
 Literatursystematik für Verlagserzeugnisse, Literatursystematik in der DDR, verwendet 1974–1990
 Luftsportverein
 Luxemburger Schriftstellerverband
 Nellis Air Force Base (IATA-Code), Luftwaffenstützpunkt der US Air Force im Bundesstaat Nevada
 Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau ab 2013
 Luftwaffen-Sportverein

lsv steht für:
 Sivia-Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), lokale Gebärdensprache in der Stadt Sivia, Distrikt Sivia, Region Ayacucho in Südzentral-Peru

Siehe auch:
 LSV-Neuordnungsgesetz

Abkürzung